Kaolin kan syfta på:
 Kaolin – en vit plastisk lera
 Kaolin (rockgrupp) – en fransk rockgrupp